Weißenburg, de l'allemand weiß « blanc » et Burg « château fort », souvent francisé en Weissembourg, est le nom de plusieurs localités :

 Wissembourg, ville du Bas-Rhin ;
 Weißenburg in Bayern, ville de Bavière ;
 l'arrondissement de Weißenburg-Gunzenhausen, un arrondissement de la Bavière ;
 Weissenburg, le nom allemand d'Alba Iulia en Roumanie ;
 le comitat de Weissembourg, un ancien comitat hongrois en Transylvanie ;
 , un cuirassé de la Kaiserliche Marine.

Homonymie de toponyme